Ю́рка — разговорная форма мужского имени Юрий.
 Юрка, Бланш (1887—1974) — американская актриса.
 Юрка — легендарный герой предания верхне-вычегодских коми-зырян, которое бытует в селе Маджа.

Гидронимы
 Юрка (приток Куропалды) — река в Архангельской области.
 Юрка (приток Луковой) — река в Свердловской области.
 Юрка (приток Сады) — река в Удмуртии.